Les Masters de snooker 1978 ont lieu au  de Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni dix des meilleurs joueurs au monde.

Déroulement 
Alex Higgins s'impose 7 manches à 5 en finale contre Cliff Thorburn et remporte le premier de ses deux Masters.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1978
Snooker en 1978
Sport en février 1978
1978